Педро Дьес Кансеко Корбачо (; 31 января 1815, Арекипа — 3 апреля 1893, Чорильос) — перуанский военный и политический деятель, трижды был временным президентом Перу в 1863, 1865 и 1868 годах.

Стал родоначальником целой династии перуанских политиков: его брат Франсиско также был временным президентом Перу, внук — Виктор Андрес Белаунде — был известным перуанским политиком, а также президентом Генеральной Ассамблеи ООН, а правнук Фернандо Белаунде Терри также был президентом Перу в 1963—1968 и 1980—1985 годах. 

По завершении политической карьеры, Педро с головой ушел в частную жизнь. Он умер в преклонном возрасте, в 1893 году. 

Сестра Педро Дьеса Кансеко была замужем за другим влиятельным известным политиком того времени — Рамоном Кастильей.

Литература 
 Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú. 1822—1933, Octava Edición, corregida y aumentada. Tomo 4 y 5. Editada por el Diario «La República» de Lima y la Universidad «Ricardo Palma». Impreso en Santiago de Chile, 1998.
 Chirinos Soto, Enrique. Historia de la República (1821—1930). Tomo I. Desde San Martín hasta Augusto B. Leguía. Lima, AFA Editores Importadores S.A, 1985.
 Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 6. D’AC/FER. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-155-3
 Vargas Ugarte, Rubén. Historia General del Perú. Octavo y Noveno Tomo. Primera Edición. Editor Carlos Milla Batres. Lima, Perú, 1971.

Военачальники Перу